Majerz – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich
 Majerz – polana w Pieninach Spiskich
 Majerz (Słowacja) – dawna nazwa miejscowości Szwaby Wyżne (Majere) na Słowacji
 Hala Majerz – duża hala znajdująca się na grzbiecie i stokach Majerza